Вале́рий Ма́лышев:
 Малышев, Валерий Александрович (1940—2006) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации.
 Малышев, Валерий Васильевич (род. 1952) — прокурор Ульяновской области, председатель Законодательного собрания Ульяновской области (с 2018 года).
 Малышев, Валерий Викторович (1940—2006) — русский поэт.
 Малышев, Валерий Михайлович (род. 1980) — российский футболист.